Gminy w USA:
 Allens Grove (ang. Allens Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Allens Grove (ang. Allens Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott